Уикипедия на беларуски език () е раздел на беларуски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 6 април 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Беларуски език
Беларуски език
Беларуски език